ter Mors ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert-Jan ter Mors (* 1941), niederländischer Fußballspieler
 Jorien ter Mors (* 1989), niederländische Shorttrackerin und Eisschnellläuferin